Juan José Rodríguez (1937–1993) – argentyński piłkarz
 Juan José Rodríguez (ur. 1967) –  kostarykański piłkarz

Zobacz też 
 Juan Rodríguez